МЛБ в сезоне 1981 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Лос-Анджелес Доджерс». Из-за забастовки игроков сезон был поделён на две части. Победители дивизионов в каждой части сезона выходили в плей-офф. Статистика игр за весь сезон не учитывалась.

Регулярный сезон 
В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Первый раунд:
 Лос-Анджелес Доджерс - Хьюстон Астрос 3-2
 Монреаль Икспос - Филадельфия Филлис 3-2
 Финальная серия лиги: Лос-Анджелес Доджерс - Монреаль Икспос 3-2

Американская лига 
 Первый раунд:
 Окленд Атлетикс - Канзас-Сити Роялс 3-0
 Нью-Йорк Янкиз - Милуоки Брюэрс 3-2
 Финальная серия лиги: Нью-Йорк Янкиз - Окленд Атлетикс 3-0

Мировая серия 
 Мировая серия 1981: Лос-Анджелес Доджерс - Нью-Йорк Янкиз 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1981 год в бейсболе